Кýмок — єврейське ашкеназьке прізвище. Жіночий варіант — Кýмок. Трансформовані варіанти: Кумак, Komak, Kumek, Cumik. Етимологія прізвища не встановлена, за однією сумнівною версією воно походить від єврейського імені Еліокум. Прізвище достеменно відоме з 1811 року, коли його носії були зареєстровані у ревізьких казках по містечку Стовбці (нині місто у Білорусі).

Найбвільш відомі особистості 

 Кумок Віктор Нафтулович (1937, Мелітополь — 2022, Москва) — кандидат хімічних наук, автор наукових монографій, підручників для вищої школи, а також ґрунтовних краєзнавчих книжок та статей по історії Таврії.
 Джеймс Комак (1930?, Нью-Йорк-1997, Лос-Анджелес)- американський телепродюсер, режисер, сценарист та актор, який дав путівку у творче життя коміку Фреді Принцу та суперзірці Джону Траволті.
 Кумок Лев Сролевич (1922, Мінськ — 2014, Мемфіс, США) — радянський і український фото- і кіножурналіст, винахідник. Під час Німецько-радянської війни створив фотолітопис партизанських з'єднань України. Брав участь у створенні Музею Великої Вітчизняної війни у Києві. Заслужений працівник культури України. Понад 30 років працював у Українському товаристві дружби з зарубіжними країнами
 Кумок Михайло Володимирович (1960, Мелітополь) — український журналіст та бізнесмен, генеральний директор медіахолдингу Мелітопольські відомості, кандидат історичних наук.
 Кумок Яків Невахович (1932, Мінськ–2011, Москва) — російський письменник, автор белетризованих біографій вчених-геологів, публіцистичних статей, член Спілки письменників СРСР, головний редактор журналу «Русский еврей».
Брати Кумок:
 Кумок Герш (Герман) Генохович (1904–?) — польський та аргентинський диригент, піаніст, композитор та викладач муніципальної консерваторії Буенос-Айреса.
 Кумок Хаїм (Хайме) Генохович (псевдонім — Карлос Де Пальма) (1901—1979, Буенос-Айрес, Аргентина) — аргентинський музикант-акордеоніст, композитор, аранжувальник і диригент оркестру.
 Кумок Йосип Генохович (псевдонім — Хорхе Андреані) (1901, Мінськ–1979, Буенос-Айрес, Аргентина) — чеський та аргентинський композитор, автор музики до майже 100 чеських та аргентинських кінофільмів, а також театральних постановок, мюзиклів, пісень та аранжувань.

Примітки 

Уродженці Мелітополя